

Дрвали — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дрвали — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дрвали — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства